Коцюба — знаряддя для перемішування палива, те ж саме, що й кочерга.

Топонім 

 Коцюба — колонія в гміні Рахане Томашівського повіту Люблінського воєводства Польщі, колишнє українське село.
 Коцюба — заповідне урочище, Чернівецька область.

Прізвище 

 Коцюба Віталій Миколайович (1982—2014) — активіст Євромайдану.
 Коцюба Гордій Максимович — український письменник.
 Коцюба Олег Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у процесі російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Коцюба Олександр Павлович — український правознавець.
 Коцюба Олександра Йосипівна — український педагог, фольклорист, шістдесятниця.

Українські прізвища